Karstenia – rodzaj grzybów
 Karstenia – międzynarodowe naukowe czasopismo mykologiczne